Guenée ist der Name von:
Achille Guenée (1809–1880), französischer Entomologe
Antoine Guenée (1717–1803), französischer Priester
Bernard Guenée (1927–2010), französischer Historiker